Boucheron steht für:

 Boucheron, internationale Juwelier- und Uhrmacher-Filialkette

Boucheron ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Boucheron (1830–1902), französischer Juwelier
 Hugo Boucheron (* 1993), französischer Ruderer

 Patrick Boucheron (* 1965), französischer Historiker
 Raimondo Boucheron (1800–1876), italienischer Komponist